Elise ist der Nachname von:

 Christine Elise (* 1965), eigentlich Christine Elise McCarthy, US-amerikanische Schauspielerin
 Kimberly Elise (* 1967), eigentlich Kimberly Elise Trammel, US-amerikanische Schauspielerin

Elise bezeichnet ferner einen weiblichen Vornamen, siehe Elise (Vorname).

Sonstiges: 
 Lotus Elise ist ein britischer Sportwagen
 Die blaue Elise ist eine Zeichentrickfigur aus der Serie Der rosarote Panther
 Für Elise ist eine Komposition von Ludwig van Beethoven
 Nürnberger Elisenlebkuchen, eine Lebkuchenart
 Elisen-Polka 

Siehe auch:
 Blaue Elise
 Elisen